{{Taxobox
| name = Begoniasläktet
| status = 
| image = Begonia dregei (Scott Zona) 001.jpg
| image_caption = Begonia dregei
| range_map = 
| range_map_caption = 
| image2 = 
| image2_caption = 
| domain_sv = 
| domain = Eukaryota
| regnum_sv = Växter
| regnum = Plantae
| divisio_sv = Fröväxter
| divisio = Spermatophyta
| subdivisio_sv = Gömfröväxter
| subdivisio = Angiospermae
| classis_sv = Trikolpater
| classis = Eudicotyledonae
| ordo_sv = Gurkordningen
| ordo = Cucurbitales
| familia_sv = Begoniaväxter
| familia = Begoniaceae
| genus_sv = Begoniasläktet
| genus = Begonia
| taxon = Begonia
| taxon_authority = Linné
| subdivision_ranks = Arter, varieteter, hybrider
| subdivision = *Fläckbegonior (Begonia Fläckbegonia-Gruppen)
Klätterbegonia (Begonia glabra)
Orangebegonia (Begonia dichroa)
Prickbegonia (Begonia albopicta)
Spetsbegonia (Begonia acutifolia)
Ögonfransbegonia (Begonia bowerae)
}}

Begoniasläktet (Begonia'') är ett släkte i familjen begoniaväxter. Det finns ungefär 1 800 arter, vilket gör det till ett av de tio artrikaste släktena inom underdivisionen gömfröväxter. 

De flesta medlemmarna i släktet är markväxande örter (det finns även epifyter) som ursprungligen kommer från subtropiska och tropiska områden i Syd- och Centralamerika, Afrika och södra Asien. De markväxande arterna har vanligen rhizomer eller knölar. Blommorna är ofta vita, rosa, röda, orange eller gula. Begoniorna är sambyggare med han- och honblommor på samma planta. Hos de flesta arterna är frukten en vingad kapsel som innehåller ett stort antal mycket små frön. Bladen, som ofta är stora och mönstrade, är vanligen oliksidiga.

Eftersom blommorna ofta är framträdande och bladen mönstrade, har många sorter och ett stort antal hybrider tagits fram. Släktet är ovanligt eftersom olika arter, även från olika kontinenter, är lätta att korsa. Begoniasällskap och begoniaodlare klassificerar begonior i olika grupper beroende på deras utseende och växtsätt.

Släktet är uppkallat efter Michel Bégon (1638-1710). Han var en fransk politiker som utsågs till guvernör på Haiti, där han bland annat samlade på sällsynta växter. Botanisten Charles Plumier (1646-1706) var bekant med Bégon och då han upptäckt begonian, uppkallade han den efter honom.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Begoniaväxter